Ayman Ashraf – calciatore egiziano
 Malek Ashraf – politico mongolo
 Raja Pervaiz Ashraf – politico pakistano